Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Костенурките нинджа“ с оригиналните излъчвания в САЩ и България.

Сезон 1: 2012 – 2013

Сезон 2: 2013 – 2014

Сезон 3: 2014 – 2015

Сезон 4: 2015 – 2016

Сезон 5: 2017 – 2018 

Костенурките нинджа (сериал, 2012)